Il singolare del WTA German Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Mary Joe Fernández era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Conchita Martínez ha battuto in finale 6–4, 6–4 Amélie Mauresmo.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA German Open 1998